Il singolare del torneo di tennis Weiden Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Luis Horna che ha battuto in finale Željko Krajan 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Nikolaj Davydenko (primo turno)
 Luis Horna (Campione)
 Oliver Gross (secondo turno)
 Željko Krajan (finale)

 Martín Vassallo Argüello (semifinali)
 David Ferrer (quarti di finale)
 Vadim Kucenko (secondo turno)
 John van Lottum (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 2002